Lac Goéland, lac au Goéland et lac du Goéland peuvent se référer à:

Toponymes

Lac Goéland, lac dans Mont-Élie (Québec) (territoire non organisé), Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 50' 22" Nord; 70° 31' 10" Ouest;
Lac Goéland, lac Belle-Rivière (territoire non organisé), Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 15' 22" Nord; 71° 54' 10" Ouest.
Lac Goéland, lac dans Lac-Walker (territoire non organisé), Sept-Rivières, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 34' 53" Nord; 67° 08' 18" Ouest.
Lac Goéland, lac de La Tuque (ville), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 45' 50" Nord; 72° 39' 37" Ouest.
Lac au Goéland, lac dans Lac-Pikauba (territoire non organisé), Charlevoix, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 51' 21" Nord; 70° 58' 21" Ouest.
Lac au Goéland (rivière Waswanipi), lac dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec , au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 47' 44" Nord; 76° 47' 12" Ouest.
Lac au Goéland, lac dans La Tuque (ville), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 37' 58" Nord; 74° 12' 21" Ouest.
Lac au Goéland, lac dans au Saint-François-de-Sales (Québec) (municipalité), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 19' 18" Nord; 72° 16' 42" Ouest.
Lac du Goéland, lac dans Senneterre (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 45' 43" Nord; 75° 49' 27" Ouest.
Lac du Goéland (rivière au Serpent Sud-Ouest), lac dans Passes-Dangereuses (territoire non organisé), Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 51' 11" Nord; 71° 20' 23" Ouest.
Lac du Goéland, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 59' 21" Nord; 70° 24' 19" Ouest.
Lac du Goéland, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 49' 16" Nord; 70° 23' 36" Ouest.
Lac du Goéland, lac dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 02' 39" Nord; 69° 11' 50" Ouest.
Lac du Goéland, lac dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 52° 05' 23" Nord; 71° 27' 28" Ouest.
Lac du Goéland, lac dans Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 46' 23" Nord; 78° 20' 28" Ouest.
Lac du Goéland, lac dans Saint-Alexis-des-Monts (municipalité de paroisse), Maskinongé (municipalité régionale de comté), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 49' 29" Nord; 73° 22' 30" Ouest.
Lac du Goéland, lac dans La Tuque (ville), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 23' 59" Nord; 74° 22' 29" Ouest.
Lac du Goéland, Passes-Dangereuses (territoire non organisé), Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 47' 22" Nord; 71° 40' 47" Ouest.
Lac du Goéland, lac dans Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), MRC Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 36' 07" Nord; 68° 52' 21" Ouest.
Lac du Goéland, lac dans Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 11' 12" Nord; 72° 55' 19" Ouest.
Lac du Goéland, lac dans La Tuque (ville), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques : 47° 09' 20" Nord; 73° 12' 05" Ouest.
Lac du Goéland, lac dans Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 51° 29' 59" Nord; 68° 05' 17" Ouest.
Lac du Goéland, lac du Lac-Nilgaut (territoire non organisé), MRC Pontiac (municipalité régionale de comté), Outaouais  (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 27' 47" Nord; 76° 42' 00" Ouest.